Ayre peut désigner :
 Ayre, un sheading de l'île de Man ;
 l'ayre, un genre musical de la Renaissance, notamment diffusé en Grande-Bretagne.
 Ayre, est le titre du douzième album du compositeur Osvaldo Golijov